El World RX de Suecia es un evento de Rallycross en Suecia válido para el Campeonato Mundial de Rallycross. La carrera se celebró por primera vez en la temporada 2014, en el Höljesbanan ubicado en la localidad de Höljes, Värmland, Suecia.

Ganadores

Ganadores (pilotos)

Ganadores (constructores)

Por año

Enlaces externos 

Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA
Eventos deportivos en Suecia
Deportes de motor en Suecia